El término Verjóvskoye  puede referirse a:

Verjóvskoye (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga.
Verjóvskoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar.
Verjóvskoye (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod.
Verjóvskoye (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod.

Para su equivalente en idioma ucraniano, véase Verjivske ().